Inés de Baviera (1276-1345) era hija del duque Luis II de la Alta Baviera (1229-1294) y su tercera esposa, Matilde de Habsburgo (1253-1304).
En 1290, se casó en Donauwörth, con Henry "el Joven" de Hesse (1265 - 23 de agosto de 1298), hijo del Landgrave Enrique I de Hesse (1244-1308). Tuvieron al menos un hijo:
 Inés, casada con Gerlach I de Nassau-Wiesbaden (c.1285-1361).
En 1303, se volvió a casar con el Margrave Enrique I de Brandeburgo-Stendal (1256-1318). De su segundo matrimonio, tuvo tres hijos:

 Enrique II de Brandeburgo-Stendal (1308-1320).
 Sofía (1300-1356), heredera de Landsberg y el condado palatino de Sajonia, se casó en 1327 con el duque Magnus I de Brunswick-Luneburgo (1304-1369).
 Judith/Jutta (b.1302-b.1330), casada en 1318 con el duque Enrique II de Brunswick-Luneburgo.

Ancestros
<center>

Referencias

Mujeres
Mujeres de la Edad Media en Alemania
Margravinas de Alemania
Nobles alemanas del siglo XIII
Nobles alemanas del siglo XIV